Ді́брівка — село в Україні, у Білоцерківському районі Київської області. Населення становить 121 особа.

Посилання 
 Село Дібрівка на сайті Верховної Ради України

Села Київської області